Военные потери
 Безвозвратные потери
 Санитарные потери
 Гидравлические потери

См. также 
 Военные потери (фильм)
 Допустимые потери (роман) 
 Пленные
 Убыток